Elmer kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elmer (Missouri)
Elmer (New Jersey)
Elmer (Oklahoma)

verder:
Elmer Fudd, tekenfilmfiguur